Аршалу́йс Миха́йлович Аршаруни́ (настоящая фамилия — Чинарьян, , г. Кигизман, Карсская область — 20 октября 1985) — армянский советский , , ; профессор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1960) .

Биография 
Участник революционного движения и гражданской войны в Армении и на Северном Кавказе.

Окончил историко-филологический факультет Варшавского университета, затем в 1924 г. — Институт красной профессуры.

В 1922—1956 гг. работал преподавателем Урало-Сибирского коммунистического университета (Свердловск), ИФЛИ (ныне Московский институт философии, литературы и истории), МГПИ им. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет). Профессор.

В феврале 1926 г., по решению секретариата ЦК ВКП(б), на длительное время был командирован на Кавказ: в Азербайджан и Дагестан «для обследования состояния национальной печати».

В 1930 г. — сотрудник секции литературы и искусства Коммунистической Академии. Был ответственным инструктором отдела печати ЦК ВКП(б) (Агитпроп ЦК ВКП(б)).

Сотрудничал с журналами «Коммунистическая революция», «Красная печать», «Новый Восток», «Печать и революция» и др. Решением Президиума ВЦИК от 19 марта 1928 года, работники 2-МГУ — публицист А. Аршаруни и профессор истории, ректор Московского института востоковедения им. Н. Нариманова при ЦИК СССР Санжар Асфендиаров были введены в состав редакционной коллегии журнала «Советская страна», об этом убедительно ходатайствовала редакция данного журнала

В составе 15 известных научных работников и писателей, принимал участие в работе сектора АППО ЦК ВКП Совета национальностей ЦИК СССР.

В 1930-х гг. — заведующий литературно-сценарным отделом «Востоккино».

Член Союза писателей СССР с 1935 года и Союза Московских писателей.

Научная деятельность 
А. М. Аршаруни — публицист и литературный критик в области изучения художественной литературы народов Востока. Знаток нескольких восточных языков, в том числе: тюркского, арабского, древнеперсидского и др.

Начал печататься в 1912 г. Автор около 40 работ о национально-культурном строительстве и проблемах национально художественного творчества, о народах Востока в сфере политики, экономики, истории и культуры.

А. М. Аршаруни принадлежат очерки по истории восточных религиозных движений («Бехаизм», 1930, «Бабизм», 1931; «Очерки панисламизма и пантюркизма в России», в соавт. с Х. Габидуллиным, 1931); статьи и исследования об армянском театре, актерах и кинофильмах («Пэпо. О фильме», в соавт. с С. Вельтманом, 1935; «Грачия Нерсесян», 1940; «Из истории армянской театроведческой мысли», 1956, на арм. яз., и др.).

Многие работы посвятил фольклору Армении и народов Средней Азии («Эпос Советского Востока. Дореволюционные и послеоктябрьские мотивы», в соавт. с С. Вельтманом, 1930; статьи об эпосе «Давид Сасунский», «Кёр-оглы», о творчестве акынов и др.).

Избранная библиография 
 «Что делается в Китае» (1925),
 «СССР и народы Востока» (1925; на арм яз., изд. Центриздата, 1927),
 «Эпос советского Востока : дореволюционные и послеоктябрьские мотивы» (1930),
 «Ислам : сборник статей» (1931),
 «По Ингушетии» (1932),
 «Сталин в песнях народов СССР» (1936),
 «Московский университет и армянская передовая интеллигенция» (1955, на арм. яз.),
 «Встреча с прошлым» и др.

Награды 
 Орден Дружбы народов (18.11.1976).
 Медали СССР.
 Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1960).

Примечания

Ссылки 
 Легенда гор

Выпускники Варшавского университета
Выпускники Института красной профессуры
Преподаватели Уральского института управления
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели МПГУ‎
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Члены Союза писателей СССР
Действительные члены Коммунистической академии